Zbigniew Mikołajewski (1922–2008) – architekt
 Zbigniew Mikołajewski (ur. 1966) – gangster